Kopczyński (feminin Kopczyńska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adam Kopczyński (n. 1948), jucător polonez de hochei pe gheață
 Jacek Kopczyński (n. 1971), actor polonez
 Krzysztof Kopczyński (n. 1959), producător de film polonez
 Michał Kopczyński (n. 1992), fotbalist polonez
 Onufry Kopczyński (1736-1817), educator și cărturar polonez

Vezi și
 Andrzej Kopiczyński (1934-2016), actor polonez

Nume de familie poloneze